Англо-испанская война (1779—1783 годов) — вооруженный конфликт в результате которого Британская империя потеряла Флориду, Багамские острова, Минорку и 

Коста-дель-Москито. Завершилась решительной победой Испании. Война являлась частью войны за независимость США. Завершилось противостояние за господство в Вест-Индии.

(1655—1783).

Для Британии это был самый сильный удар за всю войну за независимость США. Во время войны Испания покончила с английским каперством и пиратством в карибских водах. В регионе за Британской империей остались Белиз, Ямайка и несколько мелких островков. В это же время шла война Испании и Португалии за господство в Южной Америке во время которого Иберийские империи закрыли для всех других стран южноамериканские порты. С этого момента Британская империя признала поражение в Вест-Индии и начала расширяться в Океании, Индии и Африке. Испания возвратила территории и до 1898 она была карибским гегемоном.

Война за независимость США
Войны Великобритании
Войны Испании
Войны XVIII века
Конфликты 1779 года
Конфликты 1780 года
Конфликты 1781 года
Конфликты 1782 года
Конфликты 1783 года